Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул титул, перемігши у фіналі Енн Гоббс і Венді Тернбулл з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1984 ITF US Open Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1984 у жіночому тенісі
1984 в американському спорті